Михаил Данилович Янко – () — заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Курганского педагогического института, кандидат педагогических наук, профессор, учёный-литературовед, краевед, общественный деятель.

Биография 
Михаил Янко родился 31 октября 1912 года в городе Туринске Туринского уезда Тобольской губернии, ныне город — административный центр Туринского городского округа Свердловской области.

В 1930 году окончил школу-девятилетку II ступени с педагогическим уклоном и работал учителем начальной школы в селе Теренкуль Челябинской области, затем – преподавателем в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской автономной области (ныне Владикавказ).

С 1933 года по 1945 год работал учителем русского языка и литературы, затем завучем и директором Введенской средней школы Курганского района Курганской области. С отличием окончил заочное отделение Уфимского пединститута.

В 1945 году талантливого педагога заметили и пригласили в Шадринский учительский институт на кафедру литературы. Он стал деканом факультета русского языка и литературы.

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию «Самостоятельная работа учащихся VII класса по литературному чтению» и был переведён во вновь открытый Курганский педагогический институт, с которым был связан всю свою дальнейшую жизнь. Около четверти века он заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы, был деканом факультета.

В 1950-70-е годы Михаилом Даниловичем были написаны основные труды по методике преподавания литературы в школе и литературному краеведению.

Янко вёл большую методическую работу с учителями Курганской области. Многие годы был активным автором журнала «Литература в школе», председателем общественного редакционного совета города Кургана и Курганской области при редакции журнала. Его высоко ценили в Академии педагогических наук страны, в НИИ школы РСФСР, в издательстве «Просвещение».

Михаил Данилович заложил фундамент литературного краеведения в Курганской области. За фундаментальную работу «Литературное краеведение в школе», выпущенной издательством «Просвещение» в 1965 году ему было присвоено звание профессора кафедры литературы без защиты докторской диссертации.

В Государственном архиве общественно-политической документации Курганской области имеется личный фонд М.Д. Янко, который насчитывает 263 единицы хранения.

Михаил Данилович Янко умер 1 ноября 1998 года.

Научные труды

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «Ветеран труда»
 Знак «Заслуженный работник высшей школы»
 Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР»
 Знак «Отличник народного просвещения РСФСР»
 Премия им. В. П. Бирюкова.
 Звание ударник года 2-й пятилетки в области народного образования, Курганский райком профсоюза работников начальной и средней школы Урала и Западной Сибири и Курганский районный отдел народного образования, 1936 год.
 Благодарственная грамота Общества по распространению политических и научных знаний РСФСР, за активное участие в деле распространения политических и научных знаний среди трудящихся. 1957 год.
 Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР, за большую помощь в работе по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения. 1982 год.

Память 
 В 2002 году информационно-библиографический отдел Курганской областной универсальной библиотеки имени А.К. Югова подготовил библиографический указатель «Михаил Данилович Янко: ученый-литературовед, краевед, педагог, общественный деятель Зауралья», в котором отражены около 250 работ ученого и публикаций о его деятельности.
 В ходе проекта  "Доброе имя земляка в истории района" Введенской сельской библиотеке в селе Введенском Кетовского района присвоили имя краеведа и общественного деятеля Михаила Даниловича Янко.

Примечания 

Персоналии:Красноармейский район (Челябинская область)
Персоналии:Владикавказ
Персоналии:Кетовский район
Выпускники Башкирского государственного университета
Преподаватели Шадринского государственного педагогического института
Преподаватели Курганского государственного университета